Aleksandr Prudnikov – calciatore russo
 Aleksej Prudnikov – ex calciatore sovietico
 Dmitrij Prudnikov – giocatore di calcio a 5 russo
 Sergej Prudnikov – ex bobbista russo